Суд народов (СССР, ЦСДФ, кинохроника) — документальный фильм 1947 года. Режиссёр — Роман Кармен.

Содержание фильма 

Хроника Нюрнбергского процесса, суда над главными преступниками фашистского режима. «Живые и мертвые пришли на суд народов! Незримо присутствуют они в зале суда! Они на трибуне обвинителей! Трепещите, преступники!..» Крупным планом можно увидеть главных нацистских преступников и услышать краткое изложение преступлений каждого. (Кукрыниксы, сидящие в зале, рисуют на них карикатуры). В фильме, кроме съемок процесса, есть хроника времен войны с кратким изложением её истории.
57 минут хроники из зала суда.

Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Проходил с 10 часов утра 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале в Нюрнберге (Германия), располагавшемся в «Зале 600» здания суда присяжных в Нюрнберге.

Примечания 

Фильмы СССР 1947 года
Нюрнбергские процессы
Фильмы о Германии